

Acronimi 
 Il ruolo Tecnico-Logistico-Amministrativo della Guardia di Finanza
 Three-letter acronym  – acronimo di tre lettere

Codici 
 TLA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Teller (Stati Uniti)
 tla – codice ISO 639-3 della lingua tepehuan sudoccidentale
 TLA – codice ISO 3166-2:MX di Tlaxcala (Messico)

Televisione 
 TLA  – Tele Luisa Abbaneo, emittente televisiva campana